Тлакоталпан има више значења:

 Општина Тлакоталпан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлакоталпан (Тлакоталпан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику